The Shaggy Dog est le titre de plusieurs films : 
 Quelle vie de chien ! de Charles Barton (1959)
 Raymond, remake du précédent, de Brian Robbins (2006).